El nombre Nemo (nadie en latín) puede referirse a:

Nemo, pseudónimo de varias figuras literarias, usado con la intención de expresar «Nadie».
 Capitán Nemo, personaje de Julio Verne, que aparece en sus novelas Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino y La isla misteriosa.
Little Nemo in Slumberland, cómic estadounidense de Winsor McCay, publicado entre 1905 y 1911.
Nemo, personaje de la película Buscando a Nemo de 2003.
Nemo, grupo español de música nórdica y celta.
 Nemo, canción del grupo finlandés Nightwish.
 Punto Nemo: punto más alejado de tierra firme, en el océano Pacífico.
 Nemo, película francesa de 1984 dirigida por Arnaud Sélignac, sobre un niño que ve en sueños al capitán de Julio Verne.
 Citroën Nemo, furgoneta pequeña de Sevel